Александр Дигби
 Дигби, Александр Петрович (1758 — после 1840) — российский архитектор итальянского происхождения, работал в Астрахани и в Одессе.
 Дигби, Александр Александрович — российский архитектор итальянского происхождения, работал в Керчи.